La Part-Dieu est un nom propre désignant principalement un quartier de la ville de Lyon en France.

Toponyme 

 Quartier du 3e arrondissement de Lyon :
 La Part-Dieu, quartier ;
 La Part-Dieu, centre commercial ;
 Gare de Lyon-Part-Dieu, gare ferroviaire ;
 Gare Part-Dieu - Vivier Merle, station de métro ;
 Tour Part-Dieu, gratte-ciel ;
 Casernes de la Part-Dieu, bâtiments militaires détruits pour construire le centre commercial ;
 Redoute de la Part-Dieu, appui fortifié détruit pour construire la caserne ;
 Chartreuse de la Part-Dieu, ancienne chartreuse du canton de Fribourg en Suisse.